Traição
 Traição (filme de 1983)
 Traição (filme de 1998)
 A Traição - filme de 2001

Veja também 
 Adultério
 Infidelidade
 Traidor

Desambiguação